Goatreich-Fleshcult es el quinto álbum de estudio de la banda de Austria Belphegor, que se lanzó en el 2005

Lista de canciones 
 "The Cruzifixus – Anus Dei" - 4:15
 "Bleeding Salvation" - 3:48	
 "Fornicationium et Immundus Diabolus" - 2:59
 "Sepulture Of Hypocrisy" - 4:57
 "Goatreich – Fleshcult" - 3:24
 "Swarm Of Rats" - 4:53
 "Kings Shall Be Kings" - 4:59
 "The Crown Massacre" - 3:00
 "Festum Asinorum/Chapt. 2" - 5:51
 "Heresy Of Fire" [bonus] - 3:08

Álbumes de Belpegor
Álbumes de 2005
Álbumes de black metal
Álbumes de Napalm Records